Esta é a lista de estrelas notáveis na constelação de Andrômeda, classificadas por brilho decrescente.

Veja também 
 Listas de estrelas por constelação

 Notas

Referências 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andromeda